Баоань — монгольский народ в Китае.
 Баоань — район города субпровинциального значения Шэньчжэнь провинции Гуандун.
 Баоань — аэропорт Шэньчжэня.
 Баоань — храм на Тайване.